Перелісок — вузька смуга лісу, що врізається у поле.

Населені пункти

Перелісок — селище, Бікінський район, Хабаровський край
 Перелісок — село, Красногвардійський район, Бєлгородська область

Перелісок — село, Звягельський район, Житомирська область

Див. також 
 Переліски